Джейда Атеш (; род. 14 октомври 1988, Истанбул) е турска актриса и модел. Известна е с ролята си на Ханде от сериала „Огледален свят“.

Живот и кариера 
Джейда Атеш е родена на 14 октомври 1988 година в Истанбул, Турция. Още от малка тя се интересува от актьорството и иска да стане популярна актриса. Започва кариерата си на актриса на 5 години. Тя посещава курсове в културния център „Barış Manço“. Джейда печели конкурс за красота, когато е била малка. Участвала е в „Гурбетчийката“, „Любов към играта“, „Elveda Rumeli“ и „Cennet Mahallesi“. През 2008 играе във филма „Çılgın Dersane“. Има роля и в сериала „Мечтатели“ в образа на Лейля. Появява се като гост-звезда в „Yer Gök Aşk“. След това, през 2012 се снима в двата сезона на „Огледален свят“ в ролята на Ханде. Появява се и в третия сезон на сериала – „Пътят на Емир“.

Владее английски и италиански език.

Филмография

Филми

Телевизия

Външни препратки 
 Официален уебсайт 
 Джейда Атеш // Diziler.com 
 Джейда Атеш // Sinemalar.com 
 Джейда Атеш // Kinopoisk.ru

Източници 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул